Kociszew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kociszew est un village de la voïvodie de Łódź
 Kociszew est un village de la voïvodie de Mazovie